Bridgeton kan syfta på:

 Bridgeton, Missouri
 Bridgeton, New Jersey
 Bridgeton, North Carolina